

Freguesias de Portugal
 Balazar (Póvoa de Varzim)
 Balazar (Guimarães)

Desambiguações de topônimos